Alexandre de Selèucia o Alexandre Pelòplaton (en llatí Alexander Peloplaton, en grec Ἀλέξανδρος Πηλοπλάτων) va ser un retòric grec del temps dels Antonins. Era fill d'Alexandre de Selèucia de Cilícia i de Seleucis. En algun lloc, el pare és anomenat Straton i no Alexandre, però podria ser també el cognom. El seu pare actuava com a demandant davant dels tribunals de justícia, i amb això va adquirir propietats considerables i es va fer ric, però va morir jove i va ser criat per l'amant de la seva mare, Apol·loni de Tíana, que es diu que es va enamorar de la dona per la gran bellesa que tenia. Va ser deixeble del filòsof Favorí.

La ciutat on vivia, Selèucia, el va enviar com ambaixador a Antoní Pius per motius que es desconeixen. Es diu que l'emperador va ridiculitzar el jove per l'extravagància dels seus vestits. Va passar poc temps a la seva pàtria, ja que va viure a Antioquia, Roma, Tars i Egipte i va estar al país dels etíops. Mentre era a Antioquia va ser nomenat secretari grec d'Antoní Pius que el 174 va fer la guerra a Pannònia contra els marcomans, i en el seu viatge va passar amb el seu secretari per Atenes on Alexandre va tindre una discussió retòrica amb Herodes Àtic, després de la qual els dos homes es van convertir en amics i mutus admiradors, però un corinti de nom Sceptes va dir d'ell que havia trobat l'argila (Πῆλος), però no Plató, i des de llavors se'l va conèixer amb el nom de Peloplaton.

No se sap ni l'any ni el lloc on va morir. Filòstrat en dona diverses versions, i en fa una nota biogràfica a la seva obra Βίοι Σοφιστω̂ν (Vides dels sofistes). Va ser un dels grans retòrics del seu temps, i se'l va elogiar per la qualitat del seu estil i per l'audàcia dels seus pensaments. No se sap que hagués escrit res, però Filòstrat va recollir algunes de les seves frases i temes sobre els que va fer discursos. Suides també el cita.

Referències 

Oradors de la Grècia romana
Filòsofs del platonisme mitjà
Filòsofs de la Grècia romana